Bedser ist der Familienname folgender Personen:

 Alec Bedser (1918–2010), englischer Cricketspieler
 Eric Bedser (1918–2006), englischer Cricketspieler